Maurice Blanc peut désigner :
 Maurice Blanc (1804-1865), homme politique savoyard ;
 Maurice Blanc (1924-1988), architecte français ;
 Maurice Blanc (1939-), homme politique français.